Michael Wright (ur. 1956) – amerykański aktor
 Michael Wright (1980–2015) – amerykański koszykarz